Выборы в Сенат США в  — выборы в верхнюю палату Конгресса Соединённых Штатов Америки, состоявшиеся 8 ноября 2016 года, в ходе которых распределяются 34 места из 100. В тот же день проводились и другие выборы, в том числе основной этап президентских выборов в США, основными кандидатами на которых были: от Демократической партии — Хиллари Клинтон; от Республиканской партии — Дональд Трамп.

Общие сведения 
Переизбираются  — от штатов Алабама, Аляска, Аризона, Арканзас, Калифорния, Колорадо, Коннектикут, Флорида, Джорджия, Гавайи, Айдахо, Иллинойс, Индиана, Айова, Канзас, Кентукки, Луизиана, Мэриленд, Миссури, Невада, Нью-Гемпшир, Нью-Йорк, Северная Каролина, Северная Дакота, Огайо, Оклахома, Орегон, Пенсильвания, Южная Каролина, Южная Дакота, Юта, Вермонт, Вашингтон и Висконсин.

С 2014 года большинство в Сенате 114-го созыва Конгресса (3 января 2015 — 3 января 2017) принадлежало Республиканской партии — 54 места из 100. Среди сенаторов 3 класса было 10 представителей демократической партии и 24 — республиканской.

По предварительным данным, Республиканская Партия сохраняет большинство в Сенате, получая как минимум 51 место.

5 сенаторов (3 демократа и 2 республиканца) отказались от переизбрания, уйдя в отставку.

Только два действующих сенатора, республиканцы Келли Эйотт из Нью-Гэмпшира и Марк Кёрк из Иллинойса, проиграли выборы — их места заняли представители Демократической партии Мэгги Хассен и Тэмми Дакуорт.

Ввиду отставки Гарри Рида новым лидером демократов в Сенате после выборов стал Чак Шумер, лидером республиканского большинства остался Митч Макконнелл.

Особенности выборов в Луизиане 
В Луизиане 8 ноября ни один из кандидатов не получил абсолютного большинства голосов избирателей и, согласно закону штата, на 10 декабря 2016 года назначен второй тур голосования.

Во втором туре республиканец Джон Н. Кеннеди победил претендента от Демократической партии , и по результатам выборов 2016 года республиканцы располагают в Сенате 52 местами против 46 у демократов.

Результаты

См. также 
 Список сенаторов США в 2017—2019 годах

Примечания

Ссылки 
 США, краткий обзор: Выборы, 2016 / Bureau of International Information Programs, U.S. Department of State (англ.)
 https://www.wsj.com/graphics/senate-races-to-watch-2016/

События 8 ноября
Ноябрь 2016 года
Выборы 2016 года в США
Выборы в Сенат США